João Souza - esgrimista do Brasil
 João Olavo Souza - tenista do Brasil
 João Sousa - tenista de Portugal

Desambiguações de antropônimos